Opera principalmente nel campo delle graphic novels e della letteratura per bambini. I suoi lavori, spesso in collaborazione con Lorenzo Mattotti, sono pubblicati nelle principali lingue. Uno dei suoi lavori principali è Dr. Jekyll & Mr. Hyde, in collaborazione proprio con Mattotti. L'ultimo lavoro per bambini è Il sole lunatico, edito da Gallucci nel 2007.